BR, de ISO-landcode van Brazilië
 br, de ISO-taalcode van Bretons (taal)
 .br, het internetlandcode topleveldomein van Brazilië
 Baton Rouge, een Amerikaanse stad in Louisiana
 Bayerischer Rundfunk, Duitse regionale publieke omroep
 British Rail, voormalig nationaal spoorwegbedrijf van het Verenigd Koninkrijk
 Het HTML-commando br (break), dat vergelijkbaar is met CR (Carriage Return) of Enter
 Broom (element), een scheikundig element
 Berat (district), een district in de gelijknamige Albanese prefectuur (kentekencode: BR)